Усти́ново — топоним в России:

Населённые пункты 
 Устиново — деревня в Учалинском районе Башкортостана.
 Устиново — упразднённая в 2017 году деревня в Почепском районе Брянской области.
 Устиново — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Устиново — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Устиново — деревня в Барятинском районе Калужской области.
 Устиново — деревня в Советском районе Кировской области.
 Устиново — село в Осинском районе Пермского края.
 Устиново — деревня в Пермском районе Пермского края.
 Устиново — деревня в Чернушинском районе Пермского края.
 Устиново — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Устиново — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Устиново — деревня в Демидовском районе Смоленской области.
 Устиново — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Устиново — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Устиново — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Устиново — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Устиново — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Устиново — село в Миасском городском округе Челябинской области.
 Устиново — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

Транспорт 

 Устиново — аэродром в Миасском городском округе Челябинской области.
 Устиново — станция Южно-Уральской железной дороги в Учалинском районе Башкортостана.